Паренти (итал. Parenti) — многозначный термин.

 Паренти — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Козенца.

 Паренти, Майкл (род. 1933) — американский левый политолог, критик существующей капиталистической системы. 
 Паренти, Нери (род. 1950) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.